Јудита Зидар (Љубљана, 12. јун 1960) је била југословенска и словеначка филмска и позоришна глумица.

Улоге 

|- style="background: Lavender; text-align:center; "
| colspan="4" |1970.е_
|-
| 1979. || Драга моја Иза || Иза
|- style="background: Lavender; text-align:center; "
| colspan="4" |1980.е
|-
| 1984. || Наслеђе || Олга, породична служавка и каснија супруга Мирка
|-
| 1985. || Доктор || /
|-
| 1987. || Прави гусар || Натакарица
|-
| 1987. || Живела слобода || /
|-
| 1988. || -{P.S. Post Scriptum}- || Плесачица
|-
| 1989. || Ветар у мрежи || /
|-
| 1989. || Кафе Асториа || Партизанка
|- style="background: Lavender; text-align:center; "
| colspan="4" |1990.е
|-
| 1991. || Операција Картиер || Карла
|-
| 1994. || Тантадруј || /
|-
| 1995. || Радио.доц (ТВ филм) || Леа
|-
| 1996. || Петер ин Петра (ТВ филм) || Петрова мама
|-
| 1996. || Чамчатка (ТВ филм) || Тутор
|-
| 1997. || Феликс || /
|-
| 1997. || -{Triptih Agate Schwarzkobler}- (ТВ филм)|| /
|-
| 1999. || Војна Звездич || Судија
|- style="background: Lavender; text-align:center; "
| colspan="4" |2000.е
|-
| 2000. || Вртичкарји (ТВ серија) || Полона (2000-2002)
|-
| 2001. || Двојне поцитнице || Стана
|- style="background: Lavender; text-align:center; "
| colspan="4" |2010.е
|-
| 2011. || -{1991: The Unshot Bullet}- (ТВ филм) || Маркова мајка
|-
| 2014. || Мамин дан (ТВ серија) || Разредничарка
|-
| 2016. || Усодно вино (ТВ серија) || Вера Розман
|-
| 2017. || Драги соседје (ТВ серија) || Нела Закрајшек
|-
| 2018. || Гајин свет || Мис Швајгер
|}

Референце

Спољашње везе 
 

Рођени 1960.
Словеначке глумице
Југословенски глумци
Љубљанчани